Nathanael Christian "Nate" Prosser, född 7 maj 1986, är en amerikansk professionell ishockeyspelare som tillhör Philadelphia Flyers i NHL och spelar för deras farmarlag Lehigh Valley Phantoms i AHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Minnesota Wild och St. Louis Blues och på lägre nivåer för Iowa Wild och Houston Aeros i AHL och Colorado College Tigers (Colorado College) i NCAA.

Prosser blev aldrig draftad av något lag.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Nate Prosser, Blues – Stats – NHL.com
Nate Prosser NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Nate Prosser hockey statistics and profile at hockeydb.com
Nate Prosser – TSN.ca
Nate Prosser – Player profile at The Hockey News

Amerikanska ishockeyspelare
Spelare i Minnesota Wild
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Houston Aeros (1994–2013)
Spelare i St. Louis Blues
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Minnesota
Födda 1986
Levande personer
Män
Ishockeyspelare i Colorado College Tigers
Alumner från Colorado College
Spelare i Sioux Falls Stampede
Spelare i Lehigh Valley Phantoms
Spelare i Iowa Wild
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft